Mavridis ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandros Mavridis (* 1983), griechischer Bahn- und Straßenradfahrer
 Kostas Mavridis (* 1962), zyprischer Politiker
 Lyssimachos N. Mavridis (1928–2011), griechischer geodätischer Astronom